GWF est un sigle qui peut désigner :
 Gothaer Waggonfabrik, un ancien constructeur allemand de matériel roulant ferroviaire ;
 Guild Wars Factions, le second produit de la série Guild Wars, une série de jeux de rôle en ligne compétitifs ;
 , une organisation américaine de lutte professionnelle basée à Dallas, au Texas.